Een verkeersweg:
N591 (België)
N591 (Frankrijk)
N591 (Nederland), zie Provinciale weg 591